Richard Rosner ist der Name folgender Personen:

* Richard Rosner (Mediziner) (* um 1941), US-amerikanischer Psychiater 
 Richard G. Rosner (* 1960), US-amerikanischer Autor und Fernsehdarsteller 

Siehe auch:
 Rick Rosner (Richard Rosner; * 1941), US-amerikanischer Fernsehproduzent und Drehbuchautor